Города провинциального подчинения Вьетнама () — административная единица второго уровня во Вьетнаме. К этой категории относятся крупные города и административные центры в провинциях, экономические, культурные, научные или туристические центры региона. При этом, население окраин или других частей города может вести сельскохозяйственный образ жизни. Города провинциального подчинения имеют равный статус с уездами, административными единицами первого и второго порядков.

Раз в 5 лет городам начисляются баллы, в зависимости от количества населения, площади территории и ее состава, а также по некоторым дополнительным факторам. По этой бальной системе административной единице присваивается класс от одного до трех.

Города провинциального подчинения могут делиться на городские общины-коммуны, деревни и городские кварталы. На 2017 год в пяти городах провинциального подчинения нет административной единицы деревня: Халонг, Хюэ, Шокчанг, Тхузаумот, Донгха.

Список городов провинциального подчинения 

 В провинции Куангнинь находится четыре города ПП (Халонг, Монгкай, Йенгби, Камфа);
 В восьми провинциях по два города ПП (Ниньбинь, Донгтхап, Куангнам, Ламдонг, Кханьхоа, Бариа-Вунгтау, Анзянг, Тхайнгуен);
 В двух провинциях нет городов провинциального подчинения (Биньфыок, Дакнонг).

Литература

Примечания 

Административное деление Вьетнама